Malpaso peut désigner :
 Le Pic de Malpaso, le point culminant de l'île canarienne de El Hierro ;
 Malpaso Productions, une société de production de cinéma fondée par Clint Eastwood ;
 Malpaso Records, une société de production musicale fondée également par Eastwood.